Jean Djorkaeff (né en 1939), footballeur français ;
 Youri Djorkaeff (né en 1968), footballeur, fils de Jean Djorkaeff.